Tomás de Ávila puede referirse a:

Santo Tomás de Ávila, monasterio en Ávila, España; o
Tomás Sánchez de Ávila, teólogo jesuita español.